Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 52001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 6 września 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

52001-52100

52101-52200

52201-52300

52301-52400

52401-52500

52501-52600

52601-52700

52701-52800

52801-52900

52901-53000

Przypisy 

Lista planetoid 052001-053000